Kienmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kienmayer (1886–1963), österreichischer Porträtmaler und Illustrator
 Michael von Kienmayer (1756–1828), österreichischer Feldmarschall und Feldherr